Toshihiko Uchiyama ist der Name folgender Personen:

* Toshihiko Uchiyama (Fußballspieler, 1978) (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Toshihiko Uchiyama (Fußballspieler, 1989) (* 1989), japanischer Fußballspieler